La Chapelle-Neuve, commune française des Côtes-d'Armor
 La Chapelle-Neuve, commune française du Morbihan